Archidiecezja Ćottogram (łac.: Archidioecesis Chittagongensis) – rzymskokatolicka archidiecezja ze stolicą w Ćottogram w Bangladeszu. Siedziba arcybiskupa znajduje się w archikatedrze Najświętszej Maryi Panny Różańca Świętego w Ćottogram.

Historia 
Diecezja Ćottogram powstała 25 maja 1927. Od 2 lutego 2017 archidiecezja.

Biskupi 
 ordynariusz: Abp Lawrence Subrata Howlader

Podział administracyjny 
W skład archidiecezji wchodzi 11 parafii, w których pracuje 18 kapłanów.

Główne świątynie 
 Katedra: Katedra Najświętszej Maryi Panny Różańca Świętego w Ćottogram

Bibliografia 
 Opis na stronie gcatholic, (dostęp: 11.09.2011)
 Opis na stronie catholic-hierarchy, (dostęp: 11.09.2011)
 Informacja o erygowaniu metropolii Ćottogram na stronie Watykanu [dostęp 2017-02-02]

Ć
Religia w Ćottogram